APC (gen), gen humà classificat com a gen supressor de tumors.
 APC (proteïna), proteïna humana crítica pel càncer.
 APC (en anglès, Antigen Presenting Cell): Cèl·lula presentadora d'antigen.
 APC (en anglès, Armoured Personnel Carrier): Transport blindat de personal, tipus de transport militar.
 Alternativa Popular Canària, partit nacionalista canari d'esquerres format el 2002 i integrant del MLNC
 Alternativa Progressista de Cullera, partit polític local del municipi de Cullera (Ribera Baixa), integrat en la Coalició Compromís.